Кароліна Ледебур-Віхельнська (), ( 23 березня 1912 —  29 листопада 1996) — графиня Ледебур-Віхельнська, донька графа Ойгена Ледебур-Віхельнського та графині Елеонори Ларіш фон Моеніх, дружина принца фон унд цу Ліхтенштейн Йоганна Франца де Паули.

Біографія 
Кароліна народилась 23 березня 1912 року у Кшемуші в Чехії. Вона була другою дитиною та другою донькою в родині графа Ойгена Ледебур-Віхельнського та його дружини Елеонори Ларіш фон Моеніх. Дівчинка мала старшу сестру Генрієтту, а згодом сім'я поповнилася ще п'ятьма дітьми.

У віці 24 років Кароліна вийшла заміж за принца фон унд цу Ліхтенштейн Йоганна Франца де Паулу.
Весілля відбулося 16 листопада 1936 у Маріашайні в Богемії. У подружжя народилося четверо дітей:
Марія Елеонора (нар. 1937);
Ойген (нар. 1939) — одружений з графинею Марією Терезією фон Гесс, має сина та трьох доньок;
Альбрехт (нар. 1940) — барон фон Ландскрон, був двічі одруженим, має трьох дітей від обох шлюбів;
Барбара (нар. 1942) — дружина принца Югославії Александра Карагеоргійовича, має єдиного сина.

Чоловік пішов з життя взимку 1975. Кароліна пережила його на двадцять років і померла у Ґрабсі, кантон Санкт-Галлен, 29 листопада 1996 року.

Цікаві факти 
 Кароліна доводилась кузиною голлівудському актору Фрідріху фон Ледебуру.

Генеалогія

Примітки

Посилання 
 Профіль на Geneall.net  
 Профіль на Thepeerage.com  
 Генеалогія Йоганна Ліхтенштейнського  
 Кароліна із донькою Барбарою. Фото

Ліхтенштейни